Бенаадукс () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альмерия, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Большая Альмерия. Занимает площадь 16 км². Население 4059 человек (на 2010 год). Расстояние 10 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Benahadux
 Benahadux

Муниципалитеты Альмерии
Населённые пункты Альмерии